Jean-Claude Bonato (1946-), joueur et entraîneur de basket-ball français ;
 Yann Bonato (1972-), joueur de basket-ball français, fils du précédent

Homonymie de patronyme